Натуральне число 150
 150 рік до нашої ери
 150 рік нашої ери